Ognyanovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Огняново) :
Ognyanovo, village bulgare de l'obchtina de Garmen, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Ognyanovo, village bulgare de l'obchtina de Krouchari, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Ognyanovo, village bulgare de l'obchtina de Pazardjik, situé dans l'oblast de Pazardjik ;
Ognyanovo, village bulgare de l'obchtina d'Elin Pelin, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).